Neil Roberts – attore britannico
 Neil Roberts – calciatore gallese
 Neil Roberts – personaggio di The O.C.